

Cinema
 Quella sporca ultima notte (Capone) – film del 1975 diretto da Steve Carver
 Capone – film del 2020 diretto da Josh Trank

Persone
Capone – rapper ispanico
Capone (1976) – rapper componente del duo Capone-N-Noreaga
Mr. Capone-E – rapper
Ade Capone (1958-2015) – sceneggiatore italiano
Al Capone (1899-1947) – gangster italoamericano
Alessandro Capone (1955) – regista italiano
Alfonso Capone (1938-2003) – medico e politico italiano
Alfredo Capone (1872-...) – politico e avvocato italiano
Andrea Capone (1981) – calciatore italiano
Antonio Capone (1953) – calciatore italiano
Arturo Capone (1868-1944) – presbitero e storiografo italiano
Carlo Capone (1957) – pilota di rally italiano
Carlos Alberto de Oliveira Capone (1972) – calciatore brasiliano
Christian Capone (1999) – calciatore italiano
Claudio Capone (1952-2008) – doppiatore italiano
Claudio Capone (1965) – cestista italiano
Federico Capone (1849-1918) – imprenditore, scienziato e politico italiano
Filippo Capone (1821-1895) – politico italiano
Francesco Paolo Capone (1961) – sindacalista italiano
Gaetano Capone (1845-1924) – pittore italiano
Gaspare Capone (1767-1849) – giurista italiano del Regno delle Due Sicilie
Giuseppe Capone di Altavilla (1793-1893) – imprenditore e politico italiano
Maurizio Capone (1964) – musicista e cantautore italiano
Pasquale Capone (1896-1943) – militare italiano
Raffaele Capone (1829-1908) – vescovo cattolico italiano
Rival Capone (1974) – rapper belga
Roberto Capone (1954-1978) – terrorista italiano
Valentina Capone (...) – attrice e regista teatrale italiana
Vincenzo Capone (1892-1952) – militare e sceriffo statunitense, il fratello maggiore di Al Capone
Young Capone, pseudonimo di Rodriquez Smith – rapper statunitense

Altro
 Capone – paranco situato a prua della nave
 Capone – pesce marino
 Capone – altro nome del pesce lampuga
 Capone – videogioco del 1988

Pagine correlate 
 Capon